S5 — одна из пяти систем модальной логики, предложенных Льюисом и Лэнгфордом в книге «Символическая логика» (, 1932). Является нормальной модальной логикой и одной из старейших систем модальной логики. Будучи простейшей модельной логикой, образуется формулами логики высказываний, тавтологиями, аппаратом вывода с подстановками и modus ponens. Синтаксис при этом дополнен модальным оператором необходимости  и двойственным ему оператором возможности .

С точки зрения семантики Крипке S5 относится к моделям, где отношение достижимости является отношением эквивалентности: оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Аксиомы S5 
В приведённых ниже выражениях используются операторы  («необходимость») и  («возможность»).

Система S5 определяется следующими аксиомами:
 K: 
 T: ,

и либо

5: ,
либо одновременно
 4: 
 B: .

Аксиома (5) требует, чтобы отношение достижимости  семантики Крипке было евклидовым, то есть .

См. также 
 Модальная логика
 Нормальная модальная логика
 Семантика Крипке

Примечания

Ссылки 
 Некоторые замечания по S5
 Модальная логика в Стэнфордской энциклопедии философии

Логика
Математическая логика